Дрэббл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дрэббл, Антония Сьюзен (более известна под фамилией Байетт; род. 1936) — английская писательница. 
 Дрэббл, Маргарет (род. 1939) — английская писательница, драматург.